Вудо́н Ива́нович Бакли́цкий (16 января 1942 — 7 июля 1992) — украинский художник-новатор, представитель постмодернизма на Украине. В советское время не был признан, пребывал в андерграунде.

Биография 
Вудон Баклицкий родился в с. Новоеловка (Казахстан) во время Второй мировой войны, куда семья была эвакуирована после ранения отца на фронте. В 1949 они переехали в Киев. 

Отец Иван Петрович Баклицкий был разнорабочим, а мать Марта Ивановна Кирюшко ухаживала за детьми (сыном и дочерью Людмилой).

Вудон, мечтая стать художником, учился самостоятельно: копировал произведения любимых художников, много читал, изучал  картины Эрмитажа, и других музеев. Сменил немало профессий, совмещая их с беспрерывным художественным творчеством: работал на Киевском Речфлоте, экскурсоводом, оформителем,  грузчиком, декоратором на киностудии им. Довженко, участвовал в археологических экспедициях и др.

С 1962 проводил «подпольные» совместные выставки с лучшим другом художником Николаем Тригубом на старом кирпичном заводе.

В 1977 году принимал участие в выставке неформального объединения «Рух».

Показывал свои работы на квартирах киевской интеллигенции или в заброшенных помещениях.

Большую часть работ приобретали иностранные коллекционеры.

Являлся участником группы художников «New Bent» (в которой, кроме Николая Тригуба, участвовал Владимир Борозенец, вскоре отделившийся от них). Общался с поэтами, близкими группе метареалистов -  Мариной Долей, Ильей Ченцовым,  Рафаэлем Левчиным и др. 

В 1990—1992 годах был членом группы независимых художников «Стронций-90», которые в своих произведениях отстаивали чистоту экологии Земли.

В. Баклицкий был ярким представителем нонконформизма, неофициального искусства СССР. В своём творчестве продолжал линию украинского и русского авангардизма 1920-х годов: в повышенной экспрессивности рисунка, отказе от иллюзии пространства.

Незадолго до смерти он так описал своё наследие: 2500 работ (из которых около 700 написано маслом, остальные — акварель, темпера и авторская техника, 100 работ — чеканка, 100 — керамика, 80 — резьба по дереву).

Был трижды женат, отец трёх дочерей: Натальи, Александры, Иванны .

Примечания

Литература 
 на укр., англ.:Елена Голуб. Праздник неповиновения и будни андеграунда. Киев: Издательский Дом «Антиквар», 2017, ISBN 978-617-7285-11-2
 на укр.:Вера Вайсберг, Николай Леоненко. Вудон Баклицкий и Николай Тригуб. // Art Ukraine, 2011, — № 20, январь-февраль, С.128 −137.
 Елена Голуб. Неугасимая палитра Вудона Баклицкого. // Зеркало недели. 2002, — 5 января. 
 Марина Доля. Вудон Баклицкий: портрет художника.// COLLEGIUM,1993, — № 1, C. 69-74.
 Елена Голуб. Висящие на одной стене — связанные одной цепью.// Радуга, № 7-8, 2004, — С. 161—168.

Ссылки 
 Баклицкий Вудон Иванович (1942—1992)

 Неугасимая палитра Вудона Баклицкого

Художники неофициального искусства СССР
Художники Украины